Cabeceira - em arquitetura
Nascente (hidrografia)

Localidades

Cabeceiras - município em Goiás
Cabeceiras (Nova Lima)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos